Алушково — название населённых пунктов в России:

 Алушково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Алушково — деревня в Краснинском районе Смоленской области.